est un terme anglophone (littéralement en ) qui peut faire référence à :
 Martha's Vineyard, une île de l'État du Massachusetts aux États-Unis ;
 , un groupe de rock australien.

Voir aussi